Sairam ist:
 Sairam (Kasachstan), frühere Handelsstadt im Süden Kasachstans, 10 km östlich von Schymkent
 Pik Sairam, Berg im Naturreservat Aksu-Jabagly im Süden Kasachstans
 Nationalpark Sairam-Ugam, Nationalpark im Süden Kasachstans
 Aruna Sairam (* 1952), indische Sängerin